Боздак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Боздак — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Боздак — село в Улытауском районе Карагандинской области.
 Боздак — село в Мангистауском районе Мангистауской области.